L'expression Oscars du cinéma 1986 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1986 et honorait des films sortis en 1985.

Pour les films sortis en 1986 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1987.